Влади́мир Файзу́лович Файзу́лин (25 ноября 1952, Сталинград) — советский футболист, нападающий и полузащитник, советский и российский тренер. Заслуженный тренер России.

Карьера

Клубная 
Карьеру провёл в первой и второй лигах СССР, выступая за волгоградский «Ротор», ростовский СКА, спартаковские команды из Орджоникидзе и Костромы.

Тренерская 
С середины 90-х до середины 2000-х работал на тренерских должностях в «Роторе», но в связи с финансовым кризисом в команде, ушёл из неё.
В сезоне-2007 тренировал новосибирскую «Сибирь», с которой завоевал третье место в Первом дивизионе. В течение нескольких месяцев 2010 года занимал пост главного тренера «Ротора».

В 2013—2018 годах — директор и тренер-консультант академии «Ротора».

С февраля по июнь 2018 года — главный тренер команды «Ротор-Волгоград-2».

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК СКА Ростов-на-Дону
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Заслуженные тренеры России
Тренеры ФК «Ротор»
Тренеры ФК «Ротор-2»
Тренеры ФК «Сибирь»
Тренеры ФК «СКА-Энергия»
Тренеры ФК «Торпедо» Волжский